Епархия Дедзы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Дедза, Малави. Епархия Дедзы входит в митрополию Лилонгве.

История 
29 апреля 1956 года Римский папа Пий XII издал буллу «Etsi cotidie», которой учредил апостольский викариат Дедзы, выделив его из апостольских викариатов Ликуни (сегодня — архиепархия Лилонгве) и Зомбы (сегодня — епархия Зомбы).

25 апреля 1959 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Cum christiana fides», которой преобразовал апостольский викариат Дедзы в епархию. Первоначально епархия Дедзы являлась суффраганной по отношению к архиепархии Блантайра.

9 февраля 2011 года епархия Дедзы вошла в состав церковной провинции Лилонгве.

Ординарии епархии 
 епископ Cornelius Chitsulo (9.11.1956 — 28.02.1984);
 епископ Gervazio Moses Chisendera (25.06.1984 — 7.09.2000);
 епископ Rémi Joseph Gustave Sainte-Marie, M.Afr. (7.09.2000 — 18.02.2006), назначен епископом-коадъютором Лилонгве;
 епископ Emmanuele Kanyama (с 4 июля 2007 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Etsi cotidie, AAS 48 (1956), стр. 652 
 Булла Cum christiana fides

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 

Католические епархии Малави